Наум Абрамович Лапидус (; 1908—1976) — советский и белорусский спортсмен и тренер по тяжёлой атлетике; Заслуженный мастер спорта СССР (1936), Заслуженный тренер Белорусской ССР (1965), судья всесоюзной (1950) и международной (1968) категорий.

Биография 
Родился в 1908 году в местечке Лапичи Игумеского уезда Минской губернии Российской империи в еврейской семье ремесленника.

В 1915 году вся семья, спасаясь от надвигающегося фронта Первой мировой войны, переехала в Минск. В 1924 году Наум окончил школу ФЗО и работал на заводе. Увлёкся гиревым спортом и быстро добился хороших результатов, затем занялся штангой. В 1926—1951 годах участвовал во всесоюзных соревнованиях. В 1932—1936 годах четырежды становился чемпионом СССР по штанге в легчайшем весе. В 1928—1947 годах семь раз был призером всесоюзных первенств. Выступал за команду «Динамо» (Минск).

Во время службы в Красной армии, в 1931—1933 годах, Лапидус находился в Ростове-на-Дону. Продолжал занятия спортом и представлял на соревнованиях команду Северо-Кавказского военного округа. До войны установил  СССР.

В годы Великой Отечественной войны Наум Лапидус находился на фронте. После войны, в 1951 году, окончил факультет физического воспитания Минского педагогического института имени А.М. Горького (ныне Белорусский государственный педагогический университет). Работал тренером по тяжелой атлетике в Минской школе олимпийского резерва. За четверть века работы подготовил десятки мастеров спорта, чемпионов Белоруссии, СССР и Европы, рекордсменов страны. Среди его учеников — чемпионы и призеры первенств СССР Эдуард Дергачев и Анатолий Ковалевский.

Умер Н. А. Лапидус в Минске в июне 1976 года.

Награды 
 Был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медалями.
 Международная федерация тяжёлой атлетики удостоила его памятной Золотой медали.

Источники 
 Энциклопедия белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» / Составители А. А. Мушта, Е. И. Павловский. — Мн.: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013. — 1200 экз. — ISBN 978-985-11-0713-7.

Примечания

Ссылки 
 
 О книге Семена Лиокумовича «Евреи Белоруссии в большом спорте»
 Эдуард Макарович Ясный - «Власть над судьбой и над металлом»
 TOP OLYMPIC LIFTERS OF THE 20TH CENTURY - NAUM LAPIDUS 

Родившиеся в Осиповичском районе
Тяжелоатлеты СССР
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике‎
Тренеры Белоруссии
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Белорусского педагогического университета